Dória ist der Familienname folgender Personen:

 Diogo Dória (* 1953), portugiesischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Francisco Antônio Dória (* 1945), brasilianischer Mathematiker
 Jorge Dória († 2013), brasilianischer Komiker und Schauspieler
 Matheus Dória (* 1994), brasilianischer Fußballspieler